Картридж у принтеров (картридж принтера, принтерный картридж) и других печатающих устройств — один из основных узлов этих устройств:
 Чернильный картридж — контейнер (картридж) с чернилами в:
 струйных принтерах;
 авторучках (картридж для авторучки).
 Тонер-картридж — контейнер с тонером в лазерных принтерах и копировальных аппаратах.
 Ленточный картридж — кассета с красящей лентой, узлами её протяжки и натяжения в матричных принтерах и печатных машинках.